Руднична — вузлова залізнична станція Костянтинівської залізниці, зараз має назву «Рутченкове» і відноситься до Ясинуватської дирекції Донецької залізниці;
 Руднична () — станція Жовтневої залізниці () на лінії Веймарн — Гдов, знаходиться у Ленінградській області, місто Сланці, Інгрія;

 Руднична () — шахта, колишнє вугледобувне підприємство у п. Рудничний, міста Кізел, Пермського краю РФ;

 Руднична лампа (Лампа Деві) — джерело освітлення, призначена для роботи у вибухонебезпечному газовому середовищі, у тому числі у вугільних шахтах, де може скупчуватися метан. Винайдена англійським фізиком Гемфрі Деві.

Див. також 
 Руднична вулиця
 Рудничне (значення)